Przytok ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 Przytok (Zabór), in der Woiwodschaft Lebus (ehemals: Prittag, Kreis Grünberg/Schlesien)
 Przytok (Człuchów), in der Woiwodschaft Pommern (ehemals: Malzmühle, Kreis Schlochau/Westpreußen)
 Przytok (Sianów),  in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals: Zwölfhufen, Kreis Schlawe/Pommern)